Mörbydepån kan syfta på:

 Mörby verkstäder – verkstäder och vagnhallar för Roslagsbanan
 Mörbydepån – en uppställningshall för tunnelbanetåg, se Mörby centrum (tunnelbanestation)